Centrophorus är ett släkte av hajar. Centrophorus ingår i familjen Centrophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pigghajartade hajar
Centrophorus (Centrophoridae)